Этель Клейтон (,  — ) — американская актриса.

Её актёрская карьера началась в 1909 году с участия в короткометражках студии «Essanay Film». в то же время состоялся её дебют на театральной сцене Бродвея, где последующие годы она часто играла в мюзиклах и ревю, в том числе в знаменитых «Безумствах Зигфелда» в 1911 году. В период пика своей популярности с 1912 по 1926 год Клейтон появилась более чем в ста немых картинах, среди которых фильмы «Волк» (1914), «Во тьме» (1915), «Конец поездки» (1918) и «Принцесса из Хобокена» (1927).

С началом эры звукового кино карьера Клейтон начала затухать. Актриса всё же продолжила сниматься, но ей приходилось довольствоваться лишь ролями в эпизодах. В 1947 году, после ряда таких ролей, она ушла из кино.

Первым супругом Клейтон был актёр и её партнёр по экрану Джозеф Кауфман, который в 1918 году умер во время эпидемии испанского гриппа. Её вторым мужем также был актёр Ян Кейт, с которым она была вместе с 1928 года до развода в 1931 году. Этель Клейтон умерла в 1966 году в больнице св. Иоанна в калифорнийском городе Окснард в возрасте 83 лет. Похоронена на кладбище города Вентура. Её вклад в киноиндустрию США отмечен звездой на Голливудской аллее славы.

Источники 
 New York Times, «Sues For 316 Pearls», March 26, 1931, Page 56.
 New York Times, «Decree To Ethel Clayton», February 27, 1932, Page 20.
 New York Times, «Film Couple Re-Divorced», July 20, 1932, Page 20.
 New York Times, «Ethel Clayton», June 12, 1966, Page 86.

Ссылки 

 

Голливудская «Аллея славы»
Актрисы театра США